Роберт Мертон Со́лоу (; ) — американский , автор модели Солоу, лауреат Нобелевской премии 1987 года «за фундаментальные исследования в области теории экономического роста».

Биография 
Родился в Бруклине, старшим из трёх детей в еврейской семье. Его родители — меховщик Милтон Генри Солоу и Ханна Гертруда Солоу (урождённая Сарней) — происходили из семей эмигрантов из России и поженились за три года до рождения старшего сына. Отец занимался закупкой меха в СССР.
Был одним из лучших учеников в средней школе и поступил на обучение в Гарвардский университет, где в 1940—1942 годах проходил обучение по социологии и антропологии. В конце 1942 года поступил на службу в вооружённые силы США и служил в Северной Африке и на Сицилии, а в 1945 году в составе англо-американских войск участвовал в освобождении Италии.
В августе 1945 года был демобилизован из армии, после чего вернулся в Гарвардский университет.

Получил степень бакалавра в 1947 году, степень магистра в 1949 году, и докторскую степень в 1951 году в Гарвардском университете, учился в 1949—1950 годах в Колумбийском университете.

Преподавательскую деятельность начал ассистентом профессора статистики на экономическом факультете Массачусетского технологического института с 1949 года, в Оксфордском университете в 1968—1969 годах. С 1958 года присвоено звание профессора, с 1973 года полного профессора, а с 1995 года почетного профессора Массачусетского технологического института.

Солоу также занимал ряд государственных должностей, в том числе был старшим экономистом Совета экономических консультантов в 1961—1962 годах и членом президентской Комиссии по поддержке доходов в 1968—1970 годах. Был экономическим советником президентов Дж. Кеннеди, Л. Джонсона и Р. Никсона. В 1975—1980 годах член совета директоров Федерального резервного банка Бостона, последний год этого срока возглавлял совет  директоров.

Является членом, а в 1964 году президентом Эконометрического общества, членом с 1972 года Национальной академии наук США, членом, а в 1979 году президентом Американской экономической ассоциации. Президент Международной экономической ассоциации в 1999—2002 годах. Член Американского философского общества, Американской академии наук и искусств, почетный член Британской академии наук и Национальной академии деи Линчеи. Является почетным профессором университетов Чикагского, Йельского, Брауна, Тулейнского в Новом Орлеане, а также Уорикского (Англия), Парижского (Сорбонна), Женевского и ряда американских колледжей.

Награды 

Роберт был неоднократно награждён за научные достижения:
 1951 — грант Дэвида А.Уэллса Гарвардского университета, который однако остался неоплаченный, а работа не опубликована, так как Роберт считал, что можно сделать лучше.
 1961 — медаль Джона Бейтса Кларка
 1983 — премия Фрэнка Сейдмана
 1985 — премия Адама Смита
 1987 — Нобелевская премия по экономике «за фундаментальные исследования в области теории экономического роста»
 1999 — Национальная научная медаль США
 2006 — медаль имени В. Леонтьева «за достижения в экономике»
 2014 — Президентская медаль Свободы.

Научное творчество 
Две статьи по теории экономического роста: «Вклад в теорию роста» в 1956 году и «Технические изменения и агрегированная производственная функция» в 1957 году сформировали основу для макроэкономической модели, учитывающей вклад технологического параметра в экономический рост, которая известна в экономической теории как модель Солоу. Показал, что основной движущей силой долгосрочного роста является технический прогресс, а не накопление капитала. Вклад технического прогресса получил название «остаток Солоу» (остаток — потому что эту часть роста нельзя объяснить идентифицируемыми факторами производств, такими как накопление капитала или рост рабочей силы).

Последующие работы с Р. Дорфманом и П. Самуэльсоном «Линейное программирование и экономический анализ» в 1958 году, где была применена кривая Филлипса к экономике США, и учебник «Теория роста: вариант изложения» в 1969 году заложили теорию экзогенного роста.

По его мнению, марксистское экономическое учение совершенно устарело.

Библиография 

 Солоу P. М. Экономическая теория ресурсов или ресурсы экономической теории // Вехи экономической мысли. Т.3. Рынки факторов производства / Под общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб: Экономическая школа. 2000 ().
 Солоу P. М. Теория роста // Панорама экономической мысли конца XX столетия / Под ред. Д. Гринауэя Т.1 — : Экономическая школа, 2002.
 Solow R. M. The Production function and the Theory of Capital // Review of Economic Studies, Oxford University Press, 1953, vol. 23(2), pp. 101–108.
 Solow R. M. A Note on the Price Level and Interest Rate in a Growth Model // Review of Economic Studies, Oxford University Press, 1955, vol. 21(1), pp. 74–79.
 Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics, Vol.70, No.1. (Feb., 1956), pp. 65–94.
 Solow R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function // The Review of Economics and Statistics, Vol. 39, No. 3 (Aug., 1957), pp. 312–320.
 Solow R. M., Dorfman R., Samuelson P. Linear programming and economic analysis. — New York: McGraw-Hill, 1958.
 Solow R. M. Policy of Full Employment, 1962.
 Solow R. M., Galbraith J. K. The new industrial state or son of affluence. — Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1967.
 Solow R. M., Blinder A. S. Does Fiscal Policy Still Matter? A Reply // Journal of Monetary Economics 2, 1976, pp. 501–510.
 Solow R. M. Why Is There No Milton Friedman Today? // Econ Journal Watch, Econ Journal Watch, May 2013, vol. 10(2), pp. 214–216.

Примечания

Литература 

 Атиш Рекс Гош В остатке — яркий талант // Финансы и развитие. 2011, март

Джорджисты
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Члены Ирландской королевской академии
Лауреаты премии Адама Смита
Действительные члены Эконометрического общества
Почётные доктора Джорджтаунского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Университета Тафтса
Почётные доктора Чикагского университета
Выпускники Средней школы Джеймса Мэдисона (Бруклин)
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Профессора MIT